Le tableau suivant liste les sonates pour clavier composées par Domenico Scarlatti en suivant les catalogues musicologiques, les sources manuscrites et les premières éditions ; il permet leur concordance.

Dans leur grande majorité, ces sonates sont écrites pour un instrument seul (clavecin, piano-forte, ou spécifiquement pour orgue, dans quelques cas), mais certaines portent un chiffrage et nécessitent deux instruments, par exemple violon, flûte ou mandoline, accompagné du clavecin.

Importance 
La production pour clavier de Scarlatti est sans commune mesure avec ses contemporains ou des musiciens qui le suivent, pour ce qui est du nombre de références. Mais l'œuvre, tout comme son importance, est résumée d'un trait par Richard Taruskin, elle

Catalogues 

Le tableau général des concordances peut être trié dans l'ordre d'un des cinq catalogues existants, à savoir :
 K : Ralph Kirkpatrick (1953 ; parfois Kk. ou Kp.)
 L : Alessandro Longo (1906–1910, 11 vol.)
 P : Giorgio Pestelli (1967)
 CZ : Carl Czerny (1840)
 F : Emilia Fadini (1978)

L'ancien catalogue Longo, rompant les associations par paire des manuscrits, effectue des regroupements en suites de tonalités, ce qui n'est pratiqué nulle part dans les sources manuscrites (en revanche pratiqué par les premiers éditeurs, Boivin et Roseingrave). Il provient de la publication des œuvres de Scarlatti en 11 volumes. Il a été utilisé pendant une bonne partie du  et parfois aujourd'hui encore, mais généralement à côté du numéro du catalogue Kirkpatrick. Le Longo comprend une partie de suppléments, marqué d'un « S ». Le catalogue Longo correspond à son édition, où le musicologue se permet d'effectuer des corrections, notamment dans les accords dissonants ou le remplissage d'accords à l'origine volontairement incomplets. Ces modifications sont largement critiquées dans le chapitre X du livre de Ralph Kirkpatrick en 1953.

Le catalogue de Kirkpatrick est le plus complet et actuellement le plus utilisé ; il suit de manière privilégiée les manuscrits de Venise. Il recense 556 sonates et comporte 555 numéros. Ce nombre, souvent cité, est en fait une invention de Kirkpatrick, pour produire une figure mémorable. Il a par exemple numéroté deux sonates sur un seul, K. 204a et 204b et a présenté comme authentiques plusieurs œuvres qui ont depuis été largement considérées comme douteuses : sonates 95, 97, 142 à 146, 147. Son but était de classer le corpus dans l'ordre chronologique (en suivant le manuscrit de Venise), mais d'autres études (notamment celle de Joel Sheveloff, 1970) remettent en cause cette partie du travail de classement du catalogue Kirkpatrick, en comparant les sources manuscrites et les éditions imprimées. Longo retenait 543 sonates, Kirkpatrick 556 — sur les 577 examinées — et Sheveloff en retient 585.

Deux autres musicologues mettent à mal cette prétention chronologique du catalogue «  » : celui de Giorgio Pestelli, fondé sur des considérations stylistiques et de structure formelle (en six grandes organisations chronologiques : Venise 1705–1709, Rome 1709–1719, pré-Essercizi, le choix — Essercizi —, la grande floraison après les Essercizi, la dernière décade 1746–1757), et celui d'Emilia Fadini. Son édition, datant de 1978 (privilégie l'ordre des manuscrits de Venise, comme Kirkpatrick) mais suit sa propre numérotation, tout en ignorant certaines des études les plus récentes sur les sonates de Scarlatti. Elle rassemble toutes les sources disponibles.

Éditions anciennes 

Les sonates  à  ont été publiées à Londres en 1738 sous le titre Essercizi per gravicembalo. Quelques éditions ultérieures avec d'autres sonates portent le nom de l'éditeur : Roseingrave, Worgan, Johnson, Birchall, Boivin, Clementi, Avison, Haffner, Johnson, Cooke (lié à Roseingrave dans une édition de 1739), Pitman. Elles sont citées dans le tableau principal, dans la dernière colonne et dans chaque sonate, ce qui permet de suivre ce qui était connu au . Sont récapitulées ci-dessous les seules parutions du vivant du compositeur.

Les éditions du  ont toutes les défauts de la pratique de l'arrangement, notamment celle de Carl Czerny (194 sonates publiées en 1838–1840), qui a donné de Scarlatti, pendant tout le siècle  Dans sa préface de 1839, Czerny écrit : 
Hans von Bülow, dans sa sélection de sonates largement retouchées (Peters), « corrige » l'harmonie dont les hardiesses étaient prises pour des fautes.

Manuscrits 
Ce tableau permet également de consulter les correspondances entre les manuscrits principaux et les différents catalogues musicologiques.

Il n'existe aucun manuscrit autographe des œuvres pour clavier de la main de Scarlatti, seules subsistent des copies, à l'exception peut-être d'une copie de la sonate K. 30, conservée à Berlin.

La source de la majeure partie des autres se trouve dans deux collections de partitions manuscrites luxueusement reliées, ramenées en Italie par le castrat Farinelli, lorsqu'il a quitté la cour des Bourbons d'Espagne en 1759, puis acquises en 1835 par la bibliothèque de Venise (15 volumes, 496 sonates) et celle de Parme (15 volumes, 463 sonates) série acquise pour sa part en 1908.

Copistes 
Les copistes des manuscrits sont l'objet de suppositions ou parfois identifiés, tels certains volumes de Parme par la main d'Antonio Soler, son élève. Certaines de ces sonates sont pourvues des initiales « SA ».

Manuscrits disparus 
Les manuscrits de Saragosse, découverts dans les années 2010, suggèrent une collection antérieure à celle des sources italiennes : certaines des sonates ayant une date de copie plus ancienne que celle notée dans Parme et Venise (par exemple la sonate K. 206).

Les 12 Concerti grossi (publiés en 1744) de Charles Avison sont composés à partir de vingt-neuf sonates empruntées au recueil de Roseingrave et des mouvements de sonates pour soliste et une basse continue (notamment les sonates 81a, K. 88, 89b et 91c). Mais le compositeur utilise également pour une dizaine de mouvemements, des sonates inconnues du même genre, qui forment les , empruntés à un manuscrit aujourd'hui disparu. Cet élément confirme encore la disparition de manuscrits.

Venise 

Les volumes de Venise [I-Vnm] (Biblioteca Nazionale Marciana) sont la source principale pour presque l’essentiel des sonates conservées. Les manuscrits nommés « XIV » et « XV » par Longo, semant la confusion, sont en fait à placer avant la série I à XIII, puisqu'ils sont respectivement daté de 1742 et 1749. Sur cette constatation, Sheveloff propose de conserver la date et le lieu, par exemple Venise 1742 et les autres, Venise I.

Parme 

Parme [I-PAc] (Biblioteca Palatina, Sezione Musicale, Conservatorio Arrigo Boito) est une copie antérieure à Venise et la source principale des sonates K. 202 à 205, des K. 356 et 357, ainsi que des douze dernières sonates du catalogue Kirkpatrick, K. 544 à 555, qui ne figurent pas dans Venise.

Autres copies 

D'autres copies sont détenues à Barcelone, Bologne, Cambridge (Fitzwilliam Museum), Montserrat, Naples, New Haven, New York, Coimbra, Lisbonne, Londres-Worgan (du nom d'un collectionneur du  — le manuscrit qui contient 40 sonates, était celui d'un compositeur, organiste de la chapelle royale espagnole, Sebastián de Albero), Madrid (Real Conservatorio de Música, Ms 3/1408, 30 sonates, dont deux en ut majeur d'Albero : ), Milan, Munich, Paris, Tenerife (Sonates et Fandango découverts par Rosario Alvarez en 1985), Turin, Valladolid.

Hormis les manuscrits italiens, la plus importante collection de copies manuscrites est celle réunie par Fortunato Santini et conservée à  Münster. Une autre à Vienne (7 volumes, 308 sonates), est une série ayant appartenu à Johannes Brahms.

Münster 
Contient 5 volumes, 360 sonates :
(Diözesanbibliothek, fonds Santini), réunies par le collectionneur et infatigable copiste Fortunato Santini.
 volume 1 (90 sonates) cote : Sant. Hs. 3966. À l'origine ce volume était en deux : le premier de 50 sonates et le second de 40.
 volume 2 (60 sonates) cote : Sant. Hs. 3965
 volume 3 (70 sonates) cote : Sant. Hs. 3968
 volume 4 (70 sonates) cote : Sant. Hs. 3967. Ce volume est copié par Antonino Reggio.
 volume 5 (70 sonates) cote : Sant. Hs. 3964

Vienne 
Contient 7 volumes, 308 sonates :
(Archiv der Gesellschaft der Musikfreun)
 volume A cote : VII 28011 A 
 volume B (68 sonates) cote : VII 28011 B 
 volume C (45 sonates) cote : VII 28011 C
 volume D cote : VII 28011 D 
 volume E cote : VII 28011 E 
 volume G cote : VII 28011 G.
À vienne, il y a également les Q12 (6 sonates), Q13 (23 sonates), Q14 (16 sonates), Q16 (13 sonates), Q17 (22 sonates), Q19 (10 sonates), Q20 (3 sonates) et Q32 (72 sonates) : cotés respectivement, Q15112, Q15113, Q15114, Q15116, Q15117, Q15119, Q15120 et Q11432.

Nouvelles découvertes 
Un certain nombre de manuscrits ont été découverts par les musicologues depuis les années 1950. Non répertoriées par Kirkpatrick, les sonates trouvées sont dites  (manquant, ou desunt au pluriel). Elles représentent environ une soixantaine de sonates, selon Christopher Hail.

Manuscrit Cary 
Le recueil est composé d'une soixantaine de sonates. Il a été en possession du compositeur et musicologue Antoni Noguera Balaguer et, depuis 2011, est conservé à la Morgan Library, coll. Mary Flagler Cary ID 316355, ms. 703. Quatre nouvelles œuvres y sont copiées :

 Sonate en la majeur — Morgan Library & Museum, Cary ms. 703 12v-13r
 Sonate en ré mineur — Morgan Library & Museum, Cary ms. 703 20v-21r
 Fugue en ré mineur — Morgan Library & Museum, Cary ms. 703 21v-22v
 Sonate en ré mineur (fragment) — Morgan Library & Museum, Cary ms. 703 22v

Manuscrits de Saragosse 
Dans les années 2010 sont découverts des partitions manuscrites aux archives musicales des cathédrales de Saragosse (E-Zac). Les sonates inconnues de Scarlatti, font l'objet d'une publication et d'un sujet de thèse par Celestino Yáñez Navarro (2015). Ce dernier répertorie, parmi les  d'œuvres déjà connues, six sonates nouvelles qu'il répertorie d'un numéro que précède un « Y » : quatre sonates pour le ms.B-2:31 et deux sonates pour le ms.1 A-1  :
 Sonate en si bémol majeur, Y. 1 (ms.B-2:31)
 Sonate en ut majeur, Y. 2
 Sonate en ré majeur, Y. 3
 Sonate en sol majeur, Y. 4
 Sonate en sol majeur, Y. 5 (ms.A-1:1)
 Sonate en sol mineur, Y. 6.

Sonatina per mandolino e cimbalo 
Dans les années 1980, à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, est découvert un manuscrit de sonates de Scarlatti intitulé , datant de la seconde moitié du . La mandoline jouissait d'une grande faveur en ce temps-là : la Bibliothèque nationale possède l'un des fonds de musique du  pour cet instrument parmi les plus importants au monde. Le manuscrit regroupe les sonates K. 77, 81, 88, 89, 90 et 91 — déjà connues par ailleurs. Ces œuvres comportent plusieurs mouvements (de deux à quatre) et parfois le clavecin est écrit sous forme de basse chiffrée. Avison a puisé dans quatre de ces sources pour ses concertos de 1744 (K. 81, 88, 89 et 91) outre les Essercizi, de même qu'Alfredo Casella pour son Scarlattiana en 1926 (K. 81, 89 et 90) parmi d'autres.

Autres sonates 
 Sonate en fa majeur — coll. Muzio Clementi
 Fugue en sol mineur — Museo internazionale e Biblioteca della musica di Bologna, ms. FF232, 4r-5v
 Gigue en la majeur : attribution possible à Alessandro — Milan, Bibliothèque du conservatoire, ms. Noseda L 22:8, 

Treize autres sonates (toutes jouées par Richard Lester dans le volume 7 de son intégrale) figurent dans les manuscrits suivants :
 Turin (Bibliothèque de l'université)
 Sonate en ré mineur
 Sonate en sol majeur
 Madrid (Conservatoire ; éd. 1986)
 Sonate en ré majeur
 Sonate en la majeur
 Lisbonne, Instituto Portugués del Patrimonio Cultural, ms. FCR/194.1 (, 1751–1752)
 Sonate en la majeur, Allegro, 
 Barcelone (1740, Bibliothèque de Catalogne. E-Boc, M1964)
 Sonate en la majeur
 Sonate en mi majeur
 Valladolid (Archives de la cathédrale, E-V ms. 19 ; éd. 1978)
 Sonate en sol majeur
 Sonate en ré mineur
 Sonate en la majeur
 Montserrat (Montserrat ; éd. Henle 1985)
 Sonate en ut majeur
 Sonate en sol mineur. Également enregistrée par Ievgueni Soudbine en 2004 pour le label BIS et par Claire Huangci pour Berlin Classics en 2015. Le musicologue Bengt Johnsson, éditeur de l'édition Henle, attribue la sonate à Hasse, .
 Sonate en sol majeur

Chronologie 
Le problème de la chronologie de la composition des sonates a préoccupé les chercheurs dès les travaux de Kirkpatrick. Les points d’appuis sont notamment l'ambitus utilisé et les instruments connus de la cour, les considérations stylistiques. Depuis, un certain nombre de musicologues ont proposé des conjectures, tels Giorgio Pestelli,  (1997) (qui propose une classification des sonates basée sur l'étude comparative de celles-ci avec les clavecins et orgues qui étaient en possession de Scarlatti lui-même, ou appartenaient à la reine), Matthew Flannery (2004), Christopher Hail (2014).

La plupart des copies disponibles sont datées. Le plus ancien volume de Venise est datée de 1742, c'est-à-dire après la publication des Essercizi (1738) ; mais d'autres copies sont plus anciennes de quelques années, sans pour autant présager de la date réelle de composition. Le manuscrit Roussel de la bibliothèque de l'Arsenal (F-Pa, Ms. 6784), par exemple, porte la date de 1735. Il contient les sonates K. 4, 6, 9, 11, 17, 29, 31, 37, 66 et 147. Certaines ont pu être produites avant 1723, en raison de l'usage des clés d'ut, ce que ne portent plus ni les éditions des Essercizi (1738/1739) ni les manuscrits de Venise.

Édition moderne

Statistiques 

Sur les 556 sonates du catalogue Kirkpatrick, la tonalité majeure représente les trois-quarts du corpus, soit 397 sonates.

Sur les vingt-quatre tonalités, Scarlatti n'utilise pas les  majeur,  mineur et  mineur (avec respectivement 7, 6 et 5 à la clef).

Les deux mouvements les plus courants sont Allegro (320 sonates) et Andante (80). 19 numéros portent plusieurs tempi et 24 sont sans indication de mouvement.

Catalogues et concordances 

À droite du tableau, figure une bonne partie de l'incipit des sonates, des manuscrits de Venise et Parme : K. 148 à 235 — K. 266 à 302 — K. 304 à 325 — K. 368 à 451 — K. 484 à 555 ; avec quelques montages graphiques pour revenir à l'ordre du catalogue Kirkpatrick lorsque la table provient de Parme.

Les volumes datés de 1742 et 1749 (XIV et XV) de Venise ne contiennent pas de table et les volumes IV, VIII et IX ne sont pas accessibles.

Certaines numéros du catalogue Pestelli n'existent pas (P.3, 4, 6, 36, 489) et quelques-unes des sonates du catalogue (13 numéros) regroupent deux sonates du catalogue Kirkpatrick :

Discographie 
Quelques clavecinistes ou pianistes ont enregistré l'intégrale des sonates de Scarlatti seuls : Scott Ross, Richard Lester, Pieter-Jan Belder et Carlo Grante.

 L’Œuvre pour clavier, Scott Ross (1988, 34 CD Erato/Radio France) 
 Sonates pour clavier, Richard Lester, clavecin & piano-forte (2001–2005, 39 CD en 7 volumes Nimbus Records NI 1725/NI 1741) . Suit les manuscrits de Venise, sauf pour les appendices du volume 7, contenant notamment 13 sonates K. deest, provenant des manuscrits de Turin, Madrid, Lisbonne, Barcelone, Valladolid et Montserrat.
 Sonates pour clavier, Pieter-Jan Belder, clavecin, piano-forte & orgue (2012, 36 CD Brilliant Classics)
 Sonates pour clavier, Carlo Grante, Bösendorfer Imperial piano (2009–2016, 23 CD en 5 volumes Music & Arts). Suit les manuscrits de Parme.
 Sonates pour clavier, Christoph Ullrich (2011—, Tacet) Quatre volumes parus.

Notes et références

Bibliographie

Monographies 
 .
  
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Maria Bárbara de Bragança's Music Library and the Circulation of Musical Repertoires in 18th Century Europe », dans Le stagioni di Niccolò Jommelli (a cura di Maria Ida Biggi, Francesco Cotticelli, Paologiovanni Maione e Iskrena Yordanova), Naples, éditions Turchini, 2018, p. 901–929 .

Articles 
 
 
 .
  — sur le manuscrit de Madrid (Ms 3/1408).
 
 
 
 
 
 
  
 Emilia Fadini, « Domenico Scarlatti : integrazione tra lo stile andaluso e lo stile italiano », 
 Joel Sheveloff, « Scarlatti's duck-billed platypus : K 87 », 
 Chris Willis, « One-man show : improvisation as theatre in Domenico Scarlatti's keyboard sonatas », 
 Todd Decker, « The essercizi and the editors : visual virtuosity, large-scale form and editorial reception », 
 
 
  — sur le manuscrit de Madrid (Ms 3/1408).
 .

Ouvrages généraux 
 
 .

Notes discographiques

Articles connexes 
 Essercizi per gravicembalo
 Le donne de buon umore ballet de Vincenzo Tommasini sur des sonates de Scarlatti.

Liens externes 
 
 Partitions libres de Domenico Scarlatti sur IMSLP
 Chroniques scarlatiennes sur delibere.fr
 Le pari fou de l'été : jouer les 555 sonates de Scarlatti sur francemusique.fr
 Scarlatti 555 : l'aventure continue sur France Musique !
 Les Sonates de Domenico Scarlatti, avec André Tubeuf, Alain Lompech et Jean-Marie Piel (2000, ) podcast sur francemusique.fr

Scarlatti, Domenico